Cette page présente une liste des parcs éoliens en France.
Au ,  raccordées au réseau électrique composent le parc éolien français pour une puissance potentielle de  avec un facteur de charge de 24,7% en 2019. Environ 0,2 GW a été raccordé au cours du premier trimestre 2020.
La production d'électricité éolienne s'est élevée à 14,5 TWh au premier trimestre 2020, soit 10,8 % de la consommation électrique française.

Parcs éoliens terrestres 
Ces listes comprennent 385 entrées, et ne sont donc pas exhaustives de tous les parcs éoliens français.

Parcs éoliens en Eure-et-Loir 

Cette liste comprend 32 entrées, pour un total de 222 turbines et une capacité globale de . Elle n'est pas exhaustive.

Parcs éoliens dans les autres départements 
Cette liste comprend 359 entrées ; sa dernière mise à jour est ancienne.

Parcs éoliens en mer

Notes et références

Notes

Liens externes 
 Éoliennes en mer en France
Observatoire des éoliennes en Hauts-de-France, outil en ligne du conseil régional souhaitant s'opposer au développement sur son territoire

Références 

Parcs éoliens en France